

Amerikai Egyesült Államok
Bellville, település Georgia államban, Evans megyében
Bellville, önkormányzat nélküli település Missouri államban, Marion megyében
Bellville, település Ohio államban, Richland megyében
Bellville, város Texas államban, Austin megye székhelye

Dél-afrikai Köztársaság
Bellville, város Nyugat-Fokföld tartományban